Mistrzostwa Europy w Curlingu 1982 odbyły się między 6 a 11 grudnia 1982 w szkockim Kirkcaldy, na Kirkcaldy Ice Rink.

W rywalizacji udział wzięło 27 drużyn (13 kobiecych i 14 męskich) - bez zmian w porównaniu do wcześniejszego turnieju w Grindelwald.

Tak jak w roku poprzednim reprezentacje podzielono losowo na dwie grupy, w których rozegrano Round Robin. Po dwie najlepsze z każdej części awansowały do półfinałów.

Po roku przerwy tytuły mistrzyń odzyskały Szwedki (Elisabeth Högström), w finale wysoko pokonały Włoszki (Maria-Grazzia Constantini) 13:2. Był to pierwszy raz gdy kobieca drużyna z Włoch stanęła na podium tak ważnego turnieju curlingowego. Brązowe medale przypadły Szwajcarkom (Susan Schlapbach), które jako obrończynie tytułów wygrały w meczu przeciwko Norweżkom (Trine Trulsen) 13:3.

W turnieju panów złote medale zdobyli Szkoci (Mike Hay) w finale pokonując Niemców (Keith Wendorf) 6:5. 3. miejsce zajęła reprezentacja Szwajcarii (Per Berg), która podobnie jak panie broniła tytułów mistrzowskich. Mały finał przeciwko Danii (Frants Gufler) zakończył się wynikiem 4:3.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Bibliografia 
 
 

1982
1982 w curlingu
Curling w Szkocji
1982 w Wielkiej Brytanii
Kirkcaldy